

Geografia 
 Francia
 Aïcirits-Camou-Suhast – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Camou-Cihigue – comune nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Jacques Camou – generale francese dell'armata di Napoleone III
 Pierre Camou – presidente della Federazione francese di rugby